Theora – kodek
 Theora – rodzaj małży